Paulina Anna Maciuszek (ur. 2 września 1985 w Rabce-Zdroju) – polska biegaczka narciarska, dwukrotna uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich (Vancouver 2010, Soczi 2014), trzykrotna uczestniczka mistrzostw świata (Liberec 2009, Oslo 2011, Val di Fiemme 2013), wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, w tym indywidualna mistrzyni (2010).

Przez większość kariery reprezentowała klub LKS Poroniec Poronin. W 2016 roku ogłosiła zakończenie kariery.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutowała 14 marca 2008 roku w Bormio, gdzie zajęła 62. miejsce w biegu na 2,5 km techniką dowolną. W klasyfikacji Finału Pucharu Świata, na który składały się również rozgrywane w ciągu kolejnych dwóch dni niepunktowane etapy, zajęła 57. pozycję.

W 2009 roku brała udział w mistrzostwach świata w Libercu, gdzie wspólnie z Justyną Kowalczyk, Kornelią Marek i Sylwią Jaśkowiec zajęła 6. miejsce w sztafecie 4 × 5 km. Indywidualnie zajęła 49. miejsce w biegu na 30 km, 58. miejsce w biegu łączonym i 61. miejsce w biegu na 10 km.

W sezonie 2009/2010 zaczęła częściej pojawiać się w zawodach Pucharu Świata. W swoim najlepszym występie, 16 stycznia 2010 roku w Otepää, zajęła 34. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. W lutym tego samego roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver zajmując między innymi szóste miejsce w biegu sztafetowym (wynik później został anulowany po wykryciu w organizmie Kornelii Marek niedozwolonych środków). W biegu na 10 km była 45, w biegu na 15 km – 52. W biegu na 30 km metę minęła jako 28.

Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła w sezonie 2010/2011. Miało to miejsce 18 grudnia 2010 roku w La Clusaz, gdzie w biegu masowym na 15 km zajęła 21. miejsce. Dzień później dobrze zaprezentowała się w biegu sztafetowym, w którym Polki zajęły 6. pozycję. Na swojej zmianie wyprzedziła wówczas reprezentantkę Japonii. W tym samym sezonie po raz pierwszy uczestniczyła w Tour de Ski, w którym ukończyła wszystkie etapy zajmując 26. pozycję.

Na przełomie lutego i marca 2011 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie w sztafecie zajęła ósme miejsce, a w swoim najlepszym indywidualnym występie, biegu łączonym na 15 km, zajęła 32. pozycję.

W sezonie 2011/2012 podczas zawodów w Novym Mescie miała wypadek na trasie. Na ostatnim kilometrze upadła i doznała urazu głowy. Lekarze stwierdzili, że ma lekkie wstrząśnienie mózgu, co uniemożliwiło jej występ w zawodach Pucharu Świata w Szklarskiej Porębie.

Po sezonie 2011/2012, słabym dla Maciuszek, nastąpiła zmiana trenera kadry. Wiesława Cempę, z którym Maciuszek była w konflikcie, zastąpił Ivan Hudač.

Sezon 2012/2013 rozpoczęła sezon biegiem na 10 km techniką dowolną w Gällivare, gdzie zajęła 54. pozycję. Podczas następnego pucharowego startu w Ruce w sprincie była 83., następnego dnia przybiegła na 31. miejscu, a klasyfikacji generalnej Ruka Triple była 54. W następnych zawodach Pucharu Świata, w kanadyjskim Canmore, zapunktowała przybiegając na 27. miejscu. W Tour de Ski 2012/2013 w ogólnej klasyfikacji była 40.

Uczestniczyła w mistrzostwach świata w Val di Fiemme. Rozpoczęła je sprintem stylem klasycznym, w którym była 56. W następnym biegu (łączonym) zajęła 28. miejsce. 34. miejsce zajęła w biegu na 10 km stylem dowolnym. Ostatnim startem Maciuszek był bieg sztafetowy w którym startowała na 3 zmianie. Po biegu Justyny Kowalczyk na drugiej zmianie Polki były na 1. miejscu, lecz Paulina Maciuszek pobiegła na trzeciej zmianie słabo i Polski spadły na 9. pozycję.

Maciuszek opuściła już do końca sezonu Puchar Świata, startowała w Pucharze Kontynentalnym (Slavic Cup), gdzie zajmowała miejsca na podium. Sezon zakończyła startem w Mistrzostwach Polski na Kubalonce, w których zdobyła 1 złoty i 2 srebrne medale.

W sezonie 2013/2014 dość regularnie startowała w zawodach Pucharu Świata, między innymi zajęła 21. miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de Ski. Podczas konkursu Pucharu Świata na 10 km stylem klasycznym, rozgrywanego 19 stycznia 2014 w Szklarskiej Porębie, zajęła najwyższe w karierze, 19. miejsce.

Brała udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi. 8 lutego, w biegu łączonym zajęła 29. pozycję (biegła w tym biegu na nartach pożyczonych od Sylwii Jaśkowiec). 13 lutego, w biegu na 10 km stylem klasycznym była 39. W biegu sztafetowym, rozgrywanym 15 lutego, biegła na ostatniej zmianie. Linię mety przekroczyła na 7. pozycji, jednak po dyskwalifikacji sztafety rosyjskiej Polki przesunęły się na 6. miejsce. W biegu na 30 km, 22 lutego, zajęła 41. pozycję.

W sezonie 2014/2015 w Pucharze Świata wystąpiła tylko w cyklu w Lillehammer Tour, w którym zajęła 61. miejsce. Po tych zawodach oznajmiła, że ma kontuzję kolana, co uniemożliwiło jej starty w dalszej części Pucharu Świata

W sezonie 2015/2016 Paulina nie startowała ani razu z powodu ciąży. Przed startem sezonu 2016/2017 zakończyła karierę sportową.

Życie prywatne 
Jest córką reprezentantów Polski w biegach narciarskich: Józefa Łuszczka (mistrza świata z Lahti z 1978 roku) i Michaliny Maciuszek.

W grudniu 2015 urodziła syna, Franka.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie 
Źródła:

Mistrzostwa świata 
Źródło:

Mistrzostwa świata młodzieżowców 
Źródło:

Uniwersjada 
Źródło:

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
Źródło:

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Slavic Cup – miejsca w klasyfikacji generalnej 
Źródło:

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup 
Źródło:

Alpen Cup – miejsca w klasyfikacji generalnej 
Źródło:

Mistrzostwa Polski 
W poniższej tabeli zostały przedstawione pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Paulina Maciuszek na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Ludzie urodzeni w Rabce-Zdroju
Urodzeni w 1985